Lesbiinae — одна з шести підродин серпокрильцеподібних птахів родини колібрієвих (Trochilidae).

Філогенія 
Низка молекулярно-філогенетичних досліджень родини колібрієвих, результати яких були опубліковані у 2007, 2009 і 2014 роках, показали, що родина складається з дев'яти великих клад, що відображено у наведеній нижче кладограмі:

Роди 
До підродини Lesbiinae належать дві триби:
 Heliantheini — 13 родів, 53 види
 Lesbiini — 18 родів, 67 видів

Примітки

Джерела 

Колібрієві
Підродини птахів